Municípios do Brasil
 Tapejara (Paraná)
 Tapejara (Rio Grande do Sul)

Outros
 Tapejara (pterossauro), um animal extinto

Desambiguações de topônimos